Andrea Ghilini (mort en 1343), cardinal italien ;
 Girolamo Ghilini (1589-1668), prêtre et historien italien ;
 Tommaso Maria Ghilini (1718-1787), cardinal italien.